A119 bezeichnet:
 Projekt A119, US-amerikanisches Militärprojekt mit dem Ziel, eine Nuklearbombe auf dem Mond zu zünden
 Agusta A119, ein leichter Mehrzweckhubschrauber des italienischen Herstellers AgustaWestland
 eine Fernstraße in Russland, siehe Wjatka (Straße)

A119